Bomber — третій студійний альбом англійської групи Motörhead, який був випущений 27 жовтня 1979 року.

Композиції 
 Dead Men Tell No Tales - 3:07
 Lawman - 3:56
 Sweet Revenge - 4:10
 Sharpshooter - 3:19
 Poison - 2:54
 Stone Dead Forever - 4:54
 All the Aces - 3:24
 Step Down - 3:41
 Talking Head - 3:40
 Bomber - 3:43

Склад 
 Леммі Кілмістер - вокал 
 Едді «Фаст» Кларк - гітара 
 Філ «Філті Енімал» Тейлор - ударні

Джерела 
 Bomber  allmusic
 Bomber  last.fm

Альбоми Motörhead
Англомовні музичні альбоми
Альбоми британських виконавців